ТВС — многозначная аббревиатура:
 ТВС — тепловизионная система
 ТВС — телевизионная система
 ТВС — тепловодоснабжение
 ТВС — техническое водоснабжение
 ТВС — топливо-воздушная смесь
 ТВС — трансформатор выходной строчный (трансформатор строк выходной) — деталь телевизора, обеспечивающая строчную развёртку
 ТВС — тревожно-вызывная сигнализация
 ТВС — бывший общероссийский телеканал
 TBC — телекомпания в Арзамасе
 TBC — стихотворение Эдуарда Багрицкого 1929 года
 TBC — принятое медицинское сокращение для диагноза туберкулёза
 TBC — тепловыделяющая сборка (машиностроительное изделие, содержащее ядерные материалы и предназначенное для получения тепловой энергии в ядерном реакторе за счёт осуществления контролируемой ядерной реакции)
 TBC — злокачественное заболевание половых органов собак

См. также 
 НТВС — начальник тыла воинской службы
  — аббревиатура латиницей
 TVS — аббревиатура латиницей